Mbanza Congo Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Zaire, i den nordvästra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Luanda. Mbanza Congo Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Mbanza Congo Airport är huvudsakligen platt. Mbanza Congo Airport ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Mbanza Congo Airport. Närmaste större samhälle är Mbanza-Kongo,  kilometer väster om Mbanza Congo Airport.

I omgivningarna runt Mbanza Congo Airport växer huvudsakligen savannskog. Runt Mbanza Congo Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Zaire (provins)